La Lliga israeliana bàsquet, coneguda com a Ligat Ha'al, és la màxima competició israelita de basquetbol. És organitzada per la Israel Basketball Association (IBA).

Historial

Guanyadors per nombre de victòries

Enllaços externs 
 Web oficial

Referències 

Competicions de bàsquet
Bàsquet a Israel
Competicions esportives a Israel